Евгений Дмитриевич Милевский (, ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Локомотив». Выступал за молодёжную сборную Белоруссии.

Карьера 
Евгений начал карьеру в футбольном клубе «Гомель» из родного города. В сезоне 2012 он выступал за молодёжный состав и сыграл 14 матчей в возрасте 18 лет 4 месяцев и 3 дней. Дебют в основе «Гомеля» состоялся 17 мая 2013 года в матче против гродненского «Немана».

24 мая 2013 года вышел на замену в добавленное арбитром время, на последней добавленной минуте выполнил голевую подачу с углового, которая привела к взятию ворот борисовчан, обеспечившему первую за 10 лет победу «Гомеля» над БАТЭ в чемпионатах Беларуси.

В сезоне 2013 сыграл ещё несколько матчей за основу «Гомеля». В сезоне 2014 продолжительное время играл только за дубль, однако под конец стал появляться в стартовом составе на позиции опорного полузащитника. В ноябре 2014 года продлил контракт с клубом.

В сезоне 2015 стал основным опорным полузащитником команды. В сентябре и октябре отсутствовал из-за травмы, позднее вернулся в стартовый состав. В первой половине сезона 2017 играл в основном составе команды, позднее потерял место в основе и стал выступать за дубль. В январе 2018 года продлил соглашение ещё на один год. В сезоне 2018 Милевский вышел на замену всего лишь три раза. В августе перешёл в житковичский ЮАС.

В январе 2019 года стал игроком клуба «Энергетик-БГУ», однако уже в марте по соглашению сторон покинул его и присоединился к речицкому «Спутнику», однако через две недели вновь стал игроком «Гомеля». В первой половине сезона 2019 оставался на скамейке запасных, с лета стал чаще появляться в стартовом составе. В декабре 2019 года продлил контракт с гомельским клубом. В 2020 году зачастую выходил на замену.

В начале 2021 года тренировался со «Спутником», а позднее стал игроком пинской «Волны». Начинал сезон в стартовом составе команды, с сентября стал преимущественно выходить на замену. В январе 2022 года по соглашению сторон покинул пинский клуб и вскоре стал игроком гомельского «Локомотива». В январе 2023 года продлил контракт с гомельским клубом.

В сборной 
16 января 2015 года дебютировал в составе молодёжной сборной Белоруссии в матче против Туркменистана в рамках Кубка Содружества. Всего за сборную провёл восемь матчей — все в первой половине 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Гомеля»
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК ЮАС
Игроки ФК «Волна» Пинск
Игроки ФК «Локомотив» Гомель